Osoby o tym nazwisku:
 Dino Bošnjak – chorwacki lekkoatleta
 Džemal Bošnjak – bośniacki bokser
 Ivan Bošnjak – chorwacki piłkarz